La finale de la Coupe UEFA 1999-2000 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  au Parken Stadium de Copenhague, au Danemark.

Elle oppose l'équipe turque de Galatasaray aux Anglais d'Arsenal. Le match se termine sur une victoire des Stambouliotes aux tirs au but (4-1) à la suite d'un match nul sur le score de 0 à 0. Cette victoire constitue le premier titre européen de Galatasaray.

Vainqueur de la finale, Galatasaray est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2000 contre le Real Madrid, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match

Feuille de match 

Homme du match :  Cláudio Taffarel

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1999-2000
 Supercoupe de l'UEFA 2000

Liens externes 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1999-2000

Notes et références 

1999-2000
Événement sportif à Copenhague
Face-à-face de l'Arsenal Football Club
Galatasaray SK (football)
Football à Copenhague
Football en 2000
Sport au Danemark en 2000
Sport en mai 2000